Poblacht na hÉireann – nome della Repubblica rivoluzionaria irlandese, chiamata anche Saorstát Éireann
 Poblacht na hÉireann – nome ufficiale dell'attuale Repubblica d'Irlanda